Piëtakapel (Bunde), een kapel in Bunde in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Kerkhofkapel (Cadier en Keer), een kapel in Cadier in Keer in de Nederlandse gemeente Eijseen-Margraten
 Piëtakapel (Haanrade), een kapel in Haanrade in de Nederlandse gemeente Kerkrade
 Piëtakapel (Hunsel), een kapel in Hunsel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Piëtakapel (Merelbeke), een kapel in Merelbeke in de Belgische gemeente Merelbeke
 Piëtakapel (Obbicht), een kapel in Obbicht in de Nederlandse gemeente Sittard-geleen
 Piëtakapel (Weerd), een kapel in Weerd bij Linne in de Nederlandse gemeente Maasgouw